Het seizoen 2001/02 van de Beker van België in het voetbal begon in de zomer van 2001 en eindigde op 9 mei 2002 met de finale in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. De beker ging naar Club Brugge, dat Excelsior Moeskroen versloeg in de finale.

Laatste 16
Dit schema toont de 16 langst overgebleven clubs en de wedstrijden vanaf de 1/8ste finales. De 1/8ste finales worden net als de voorgaande rondes in één wedstrijd beslist. De kwartfinales en halve finales worden gespeeld met een heen- en terugmatch; de scores van beide wedstrijden worden telkens weergeven. De finale wordt gespeeld in één wedstrijd op neutraal terrein.

Finale

Topschutter
 Josip Šimić - Club Brugge (8 doelpunten)

Beker van België naar seizoen
Bekervoetbal 2001/02